Kohlhase ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Kohlhase (* 1956), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Hans Kohlhase (um 1500–1540), Bürger und Kaufmann in Cölln an der Spree (heute Berlin), Vorbild für Kleists Michael Kohlhaas
 Hermann Kohlhase (1906–2002), deutscher Jurist und Politiker (FDP) 
 Laurentius Kohlhase (1579–1646), Professor der Rechte an der Universität Frankfurt (Oder)
 Michael Kohlhase (* 1964), deutscher Informatiker
 Thomas Kohlhase (* 1941), deutscher Musikwissenschaftler

 Walther Kohlhase (1908–1993), deutscher Maler, Grafiker und Kunsterzieher

steht für
 Kohlhase (Schiff), Fahrgastschiff in Berlin 

Siehe auch:
 Kohlhaas
 Wolfgang Kohlhaase (1931–2022), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller